Милош Чупић (Ниш, 24. априла 1999) српски је фудбалски голман који тренутно наступа за Инђију.

Његов старији брат, Стефан, такође је фудбалски голман.

Статистика

Клупска

Трофеји и награде 
Златибор Чајетина
 Прва лига Србије: 2019/20.

Референце

Спољашње везе 

 
 
 
 
 
 
 

Рођени 1999.
Спортисти из Ниша
Српски фудбалери
Фудбалери ОФК Београда
Фудбалери Црвене звезде
Фудбалери Златибора
Фудбалери Графичара
Фудбалери Златибора
Фудбалери Инђије
Фудбалски голмани
Фудбалери Прве лиге Србије
Фудбалери Суперлиге Србије